endoderma (botanika)
 endoderma (zoologia) – inaczej entoderma